Holeta Genet est une ville et un woreda du centre de l'Éthiopie située dans la zone spéciale Oromia-Finfinnee de la région Oromia. Elle se trouve à  et à  d'altitude. On y trouve notamment l'académie militaire de Holeta Genet, renommée en l'honneur de Hayelom Araya après son assassinat le .

Ville dans la région Oromia
Woreda dans la région Oromia